Dans la plupart des sports de planches (snowboard, skate, etc.), un goofy est une personne qui pose son pied droit à l’avant et pied gauche à l’arrière (c'est l'inverse de regular)
 Goofy est aussi le nom anglais de  Dingo